Нижче наведено список 20 муніципалітетів провінції Енна. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Енна